Falter (motorfiets), Duits historisch merk motorfiets
Falter (tijdschrift), Oostenrijks nieuws tijdschrift